Myriad Genetics, une entreprise de diagnostic moléculaire 
 Myriad, une police d'écriture